Outer peut désigner :

Étymologie 
Outer est un mot anglais qui signifie « extérieur », de out qui signifie « hors de ».

From outer space ou in outer space est une expression souvent employée dans le cinéma de science-fiction américain, qui signifie « venu d'ailleurs, extra-terrestre ».

Verbe 
 Outer, verbe français (anglicisme tiré du mot coming-out et de out), qui signifie « porter à la connaissance de tous et contre son gré l'homosexualité d'une personne ».

Toponymie 
 Outer, section de la ville belge de Ninove dans la province de Flandre-Orientale
 Outer London, ensemble de districts de Londres situés autour du centre de Londres, appelé Inner London
 Les Outer Banks, mince bande de sable formant des d’îles-barrières sur 320 km le long des côtes de Caroline du Nord, aux États-Unis
 Prince of Wales - Outer Ketchikan, région de recensement de l'État d'Alaska aux États-Unis

Patronyme 
 Nestor Outer, peintre belge wallon de Virton (1865-1930), aquarelliste, peintre de la guerre 1914-1918 et orientaliste

Peinture 
 Outer-Art, mouvement artistique créé par le roumain Florentin Smarandache comme une protestation contre l'art moderne

Musique 
 Outer Limits, groupe japonais de rock progressif
 The Outer Limits, septième album du groupe québécois Voivod, sorti en 1993
 OuterSpace, duo américain de rap de Philadelphie
 The Outer Marker, premier album du chanteur britannique de hip-hop Just Jack, sorti en 2002
 Leonard Nimoy Presents Mr. Spock's Music from Outer Space, album de Leonard Nimoy, sorti en 1967

Cinéma 
 It Came from Outer Space (Le Météore de la nuit), film américain de science-fiction de Jack Arnold, sorti en 1953
 Plan 9 from Outer Space, film américain de science-fiction réalisé par Edward Davis Wood Jr, sorti en 1959
 Eyes in Outer Space, court métrage documentaire d'animation produit par Walt Disney Pictures, sorti en 1959
 Battle in Outer Space, film japonais réalisé par Ishirō Honda, sorti en 1959
 Teenagers from Outer Space, film américain de science-fiction réalisé par Tom Graeff, sorti en 1959
 The Cat from Outer Space (Le Chat qui vient de l'espace), film américain réalisé par Norman Tokar, sorti en 1978
 Killer Klowns from Outer Space (Les Clowns tueurs venus d'ailleurs), film américain réalisé par Stephen Chiodo, sorti en 1988

Faune 
 Chevaux des Outer Banks, chevaux sauvages vivant sur les îles-barrières des Outer Banks, en Caroline du Nord.

Jeux vidéo 
 Outer Haven, navire de guerre submersible imaginaire dans les jeux vidéo de la série Metal Gear
 Outer Heaven, paradis extérieur imaginaire dans les jeux vidéo de la série Metal Gear

Divers 
 Circonscription de York Outer, circonscription électorale du comté anglais de Yorkshire du Nord